Сен-Жуар () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер
 Сен-Жуар () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя
 Сен-Жуар () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мез